El término Monumento al Procesionista hace referencia a dos monumentos situados en dos municipios de la Región de Murcia (España):
 Monumento al Procesionista de Cartagena.
 Monumento al Procesionista de Lorca.